La Ceiba kan syfta på:

Geografi

Honduras 

 La Ceiba (kommun), Atlántida, 
 La Ceiba – departementshuvudort Atlántida,

Mexiko 

 La Ceiba, Francisco Z. Mena, 
 La Ceiba, Quintana Roo, Bacalar, 
 La Ceiba, Citlaltépetl, 
 La Ceiba, Yucatán, Mérida, 
 La Ceiba, Paso de Ovejas, 
 La Ceiba, Tabasco, 
 La Ceiba, Castillo de Teayo, 
 La Ceiba, Ocosingo, 
 La Ceiba, Motozintla, 
 La Ceiba, Mecatlán, 
 La Ceiba, Hidalgo, 
 La Ceiba, Mapastepec, 
 La Ceiba, Villa Corzo, 
 La Ceiba, Huixtla, 
 La Ceiba, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 
 La Ceiba, Papantla, 
 La Ceiba, Hidalgotitlán, 
 La Ceiba, Oaxaca, Santa María Colotepec, 
 La Ceiba, Tapachula, 
 La Ceiba, Ixhuatlán del Sureste,